Ann Jansson kan syfta på:

 Ann Jansson (född 1957), fotbollsspelare
 Ann Jansson (född 1945), keramiker